Роберт Ишасеги (; род. 2 мая 1965, Шайосентпетер, Венгрия) — венгерский боксёр-любитель, призёр Олимпийских игр (1988) и чемпионата Европы (1989).

Ссылки 
 Профиль Роберта Ишасеги на BoxRec 
 Профиль Роберта Ишасеги на Les Sports 

Боксёры Венгрии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1984 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года